Azrael – imię anioła śmierci w islamie
 Azrael – zespół muzyczny z Hiszpanii
 Azrael – oryginalne imię Klakiera, postaci z komiksu oraz serialu animowanego Smerfy